Fort Gaines – miasto w stanie Georgia, siedziba administracyjna hrabstwa Clay
 Fort Gaines – fort w Dauphin Island